Glory of Love – album di Herbie Mann del 1967
 Glory of Love – singolo di Peter Cetera del 1986
 Glory of Love – album/raccolta di Peter Cetera del 2007
 The Glory of Love, conosciuto anche come Glory of Love – brano composto da Billy Hill ed inciso originariamente da Benny Goodman nel 1936